Hakob Hakobian, Hakob Hakobyan of Hagop Hagopian kan verwijzen naar:
 Hakob Hakobian (Raffi), artiestennaam Raffi (1835-1888), Armeens schrijver
 Hakob Hakobian (dichter) (1866-1937), Armeens dichter
 Hakob Hakobian (kunstschilder) (1923-2013), Armeens kunstschilder
 Hakob Hakobian (militair) (1951-1988), Armeens militair leider, oprichter van ASALA